Mateus steht für:

 Mateus (Vila Real), Ort in Portugal
 São Mateus – mehrere Orte
 Mateus Rosé, Roséwein aus Portugal

Mateus ist der Künstlername von:
 Mateus Paraná, Rufname von Edmar Gees de Souza (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Mateus Galiano da Costa (* 1984), angolanischer Fußballspieler
 Mateus Vital (* 1998), brasilianischer Fußballspieler

Mateus ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Espinoza Mateus (* 1958), ecuadorianischer Geistlicher, Erzbischof von Quito
 David Mateus (* 1976), portugiesischer Rugby-Union-Spieler
 Diogo Mateus (* 1980), portugiesischer Rugby-Union-Spieler
 Isabel Mateus (* 1969), portugiesische Schriftstellerin
 Julia Mateus (* 1984), deutsche Satirikerin und Journalistin
 Octávio Mateus (* 1975), portugiesischer Paläontologe
 Ruth Mateus-Berr (* 1964), österreichische Künstlerin

Siehe auch:
 Mateos
 Mateu
 Mateuspalast
 Matthäus
 Matheu
 Matheus